Rouvres a pour origine le latin   (pluriel), qui signifie "chênes rouvres" (Quercus Robur). Le toponyme "Rouvres" désigne alors le territoire d'une rouvraie (ou chênaie de chênes rouvres). D'ailleurs, le gentilé de plusieurs villages portant ce toponyme est : roburien(ne). On a pu rapprocher ce toponyme du patronyme anglais .

Toponymie 
On connait treize villages français actuels portant ce toponyme ; dix ont vu leur nom être complété lors de la période contemporaine afin d'éviter toute ambiguïté. Si tous ont été simplement dénommés "Rouvres" dans le passé, on signalera cependant le cas particulier du village aujourd'hui appelé Rouvres-en-Plaine, siège de la châtellenie de Rouvres appartenant aux ducs de Bourgogne, il est le lieu de naissance de Philippe  de Bourgogne (dit Philippe de Rouvres).

 Rouvres, commune française du Calvados
 Rouvres, commune française d'Eure-et-Loir
 Rouvres, commune française de Seine-et-Marne
 Rouvres-en-Multien, commune française de l'Oise
 Rouvres-en-Plaine, commune française de la Côte-d'Or
 Rouvres-en-Woëvre, commune française de la Meuse
 Rouvres-en-Xaintois, commune française des Vosges
 Rouvres-la-Chétive, commune française des Vosges
 Rouvres-les-Bois, commune française de l'Indre
 Rouvres-les-Vignes, commune française de l'Aube
 Rouvres-Saint-Jean, commune française du Loiret
 Rouvres-sous-Meilly, commune française de la Côte-d'Or
 Rouvres-sur-Aube, commune française de la Haute-Marne
 Rouvre, ancienne commune française des Deux-Sèvres aujourd'hui intégrée à Germond-Rouvre

Articles connexes 
 Château de Rouvres
 Philippe de Rouvres
  et , même étymologie que Rouvres